В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Каушанского района входит 48 населённых пунктов, в том числе:
 2 города — Кэушень (), Каинары ();
 1 населённый пункт в составе города — Каинары (станция) ();
 17 сёл, не входящих в состав коммун;
 28 сёл, входящих в состав 11 коммун.

Примечания 

Каушанский район
Каушанский район